— японский топоним острова Хоккайдо:

 Мацумаэ — феодальное княжество, первое японское владение, возникшее на острове Эдзо (переименовано в Хоккайдо с 1869 года), на его самом южном полуострове Осима (1604—1868).
 Мацумаэ — уезд в округе Осима губернаторства Хоккайдо.
 Мацумаэ — посёлок в уезде Мацумаэ.
 Мацумаэ — род (клан) японских самураев
 Замок Мацумаэ — замок XVII—XIX веков в посёлке Мацумаэ.